Az 1933-as jégkorong-világbajnokság a 7. világbajnokság volt, amelyet a Nemzetközi Jégkorongszövetség szervezett. Csehszlovákiában, Prágában rendezték február 18. és 26. között. A címvédő a kanadai válogatott volt. A tornát az amerikai csapat nyerte, története során első alkalommal. Ez volt az első jégkorong-vb, amelyet nem a kanadai csapat nyert meg.

Első forduló 
Az első fordulóban a 12 csapatból 10 vett részt. Kanada és az Egyesült Államok csak a második fordulóban kapcsolódott be. A csoportokból az első két csapat jutott tovább a második fordulóba.

A csoport

B csoport

C csoport

Második forduló 
A második fordulóból az első két csapat az elődöntőbe jutott. A harmadikok az 5., a negyedikek a 7. helyért játszhattak.

A csoport

B csoport

Helyosztók

A 9–12. helyért

Elődöntők

A 9. helyért

A 7. helyért 

Magyarország és Lengyelország is a 7. helyen végzett.

Az 5. helyért 

Németország és Svájc is az 5. helyen végzett.

Bronzmérkőzés

Döntő

Végeredmény

Jegyzetek

Források 

Jégkorong-világbajnokságok
J